Keutner ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Keutner (1916–2003), deutscher Kunsthistoriker 
 Thomas Keutner (* 1946), deutscher Philosoph und Hochschullehrer